Il singolare del Kremlin Cup 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc Rosset era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Chuck Adams.

Aleksandr Volkov hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Chuck Adams.

Teste di serie

  Sergi Bruguera (primo turno)
  Todd Martin (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Wayne Ferreira (secondo turno)

 Thomas Muster (primo turno)
 Marc Rosset (semifinali) 
 Petr Korda (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1994
ATP Tour 1994